Бозанич — фамилия.
 Бозанич, Йосип (род. 1949) — хорватский кардинал. 
 Бозанич, Оливер (род. 1989) — австралийский футболист, полузащитник швейцарского «Люцерна» и сборной Австралии.